Brian Conklin – cestista statunitense.
 Chester Conklin – attore statunitense
 Edwin Conklin – biologo e zoologo statunitense
 Heinie Conklin – attore statunitense
 Jack Conklin – giocatore di football americano statunitense
 Ty Conklin – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 William Conklin – attore statunitense